Шёне, Шене (, ) — немецкая фамилия:

Известные носители:
 Шёне, Альфред (1836—?) — немецкий филолог и историк литературы.
 Шёне, Андреа (род. 1960) — немецкая конькобежка из ГДР.
 Шене, Василий Иванович (1867—?) — русский архитектор.
 Шёне, Лассе (род. 1986) — датский футболист.
 Шёне, Макс (1880—1961) — немецкий пловец.
 Шёне, Райнер (род. 1942) — немецкий актёр, певец
 Шёне, Рихард (1840—?) — немецкий археолог.
 Шёне, Эмилий Богданович (1838—1896) — химик.

См. также 
 Шен
 Шенн
 Шён
 Шэн
 Шень
 Ле-Шен

Примечания